Гаплогруппа J-ZS6592 или J1a2a1b1a (Y-ДНК) — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Палеогенетика

Халколит 
Гёксюр
 Geoksyur I __ Туркменистан __ 3500–2800 BCE (5100 BP).
 I8504 | MOS295, Geoksyur 1, 1963, N 139, Tolos "Ц" (ts), IE-10-35 __ 3092-2925 calBCE (4400±25 BP, PSUAMS-3986) __ М __ J1 # T2d2
 I8524 | MOS319, Geoksyur 1, 1963, Skull N124, IE-10-14 __ М __ J # U7a
 I12481 | MOS312, IE-10-52 __ М __ J1 # HV12b1

Бронзовый век 
БМАК
 I1784 | Gonur tomb 2380 sample 17 __ Гонур-депе __ Марыйский велаят, Туркменистан __ 2201-2031 calBCE (3720±30 BP, Poz-83485) __ М __ J1 > J-ZS6592 # U7a2.

Среднеассирийский период
 I4097 | HSNL773; 65-31-773 __  __ Западный Азербайджан, Иран __ 1425-1284 calBCE (3095±25 BP, PSUAMS-1948) __ М __ J1a2a1b1a~ (J-ZS6637) # R2+13500 > R2-a3*.

Железный век 
Тасмолинская культура
 MJ-52 | UT-4-17 __ Aksu-Ayuly-4 (mound 3) __ Шетский район, Карагандинская область, Казахстан __ 795-546 calBCE (2535±30 BP) __ М __ J1a-ZS6592 # A23.

Саки (племена)
 MMR001.A0101 __ Mayemer-II (mound 1) __ Майемер, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан __ 7th-5th c. BCE __ М __ J > J-ZS6592* # C4a1a4a > C4a1a4a1a*.

Примечания

Публикации 
2019
 
 
2021
 
2022

Ссылки 
 

Гаплогруппа J1 (Y-ДНК)